Victorià, referent a l'època victoriana, període de la història britànica definit pel regnat de Victòria I, entre 1837 i 1901 caracteritzada per la prosperitat econòmica basada en la indústria i el colonialisme
 Victorià, referent a l'arquitectura victoriana
 Victorià d'Assan (Itàlia, final del segle V- Assan, Osca, ~561), monjo i abat d'origen italià, establert al Pirineu aragonès i venerat com a sant
 Victorià, Frumenci i companys, grup de màrtirs cristians, venerats com a sants, morts a Adrumetum en 484 durant les persecucions dels vàndals arrians 
 Miquel Victorià Amer (Palma, Mallorca, 1824 — Barcelona, 1912), poeta i bibliòfil mallorquí 
 Reial Monestir de Sant Victorià, temple al terme municipal d'O Pueyo d'Araguás (comarca del Sobrarb, Osca) L'
 Reial Orde Victorià